Зинаида Васильевна Кверенчхиладзе (; 25 августа 1932, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 2 сентября 2011, Тбилиси, Грузия) — советская и грузинская театральная актриса, народная артистка Грузинской ССР (1976).

Биография 
Родилась 25 августа 1932 года в Тбилиси, в Грузинской ССР.

С 1956 года выступала в труппе Театра имени Руставели. Первый большой успех ей принесла роль Лелы в спектакле «Бахтриони», поставленном в 1960 году режиссёром Додо Алексидзе.

Особое значение в творчестве актрисы занимали классические роли трагического плана: Антигона в спектакле «Антигона», Шакал в спектакле «Чинчрака», Медея в спектакле «Медея», Клеопатра в спектакле «Антоний и Клеопатра». Среди киноработ роли в фильмах «Берега» («Дата Туташхия»), «Путешествие молодого композитора», «Путь домой» и других хорошо запомнились зрителям.

Преподавала в Тбилисском театральном институте (ныне — университет театра и кино) имени Шота Руставели.

В 1990 году по её инициативе был создан театр-студия «Квемо Картли» в Дманиси.

Скончалась 2 сентября 2011 года в Тбилиси.

Фильмография 
1989 — Приближение
1984 — Путешествие молодого композитора — Гулкани
1981 — Путь домой
1977 — Инди-минди
1977 — Берега — Эфемиа, игуменья
1974 — В тени родных деревьев (киноальманах)
1974 — Ферма в горах
1971 — Перед рассветом
1967 — Утренние колокола — Иеро, жена Темраза
1966 — Листопад — эпизод, (в титрах Г.Кверенчхиладзе)
1965 — Страницы прошлого (киноальманах) — Майя
1965 — Микела

Награды 
 Орден Чести (1999).
 Орден Трудового Красного Знамени (22 августа 1986).
 Народная артистка Грузинской ССР (1976).
 Заслуженная артистка Грузинской ССР (1968).

Примечания

Ссылки 
 Прощание с Зинаидой Кверенчхиладзе

Заслуженные артисты Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР